La stagione 1992-1993 è stata la novantesima edizione del secondo livello del campionato di calcio inglese, nonché la prima con la denominazione First Division.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff 
Tabellone

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
FA Premier League 1992-1993
Second Division 1992-1993
Third Division 1992-1993
FA Cup 1992-1993
Football League Cup 1992-1993

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1993